Magorzyca – szczyt w Gorcach
 Magorzyca – szczyt w Beskidzie Sądeckim

Przypisy